Trego peut désigner :

Toponymes 
 Trego, ville du Wisconsin.
 Comté de Trego, comté du Kansas.

Patronyme 
 William B. T. Trego (1858-1909), peintre américain.

Homonymie de toponyme